DVDA – skrótowiec oznaczający DVD-Audio, cyfrowy format zapisu dźwięku
 DVDA – fikcyjna pozycja seksualna, w której dwóch mężczyzn jednocześnie penetruje przy pomocy swych penisów pochwę, a dwóch innych w tym czasie odbyt tej samej kobiety
 DVDA – zespół rockowy, w którego skład wchodzą między innymi Trey Parker i Matt Stone. Nazwa ta pochodzi z filmu "Orgazmo", kultowej komedii Treya Parkera.